

Patronyme 
 Alain Mimoun (1921-2013), athlète français ;
 Maurice Mimoun (né en 1955), chirurgien français ;
 Mokhtar Mimoun (né en 1950), architecte marocain.

Prénom 
 Mimoun Azaouagh (né en 1982), footballeur allemand ;
 Mimoun, fils de harki est une chanson de l'album Tu vas pas mourir de rire du groupe Mickey 3D ;

Toponyme 

 Djebel Aissa Mimoun, commune de la wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie ;
 Ouled Mimoun, commune de la wilaya de Tlemcen en Algérie ;
 Tala Mimoun, village d'Algérie ;
 Le stade Mimoun-Al-Arsi, stade de football situé à Al Hoceïma (Maroc).

Voir aussi 
 

Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme séfarade